Футболист года в Чехии () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему чешскому футболисту по итогам года. Победитель определяется решением Футбольной ассоциации Чехии из игроков страны, выступающих как в национальном чемпионате, так и за рубежом. Помимо этого, существуют и другие номинации, такие как «Тренер года», «Лучший молодой игрок» и «Личность года». Первым обладателем награды стал вратарь «Спарты» из Праги Петр Коуба. Текущий обладатель награды — нападающий клуба «Байер 04» Патрик Шик. Рекордсменом по выигранным титулам «Футболист года», является Петр Чех, который выигрывал этот приз рекордные девять раз. К тому же Петр Чех в 2001 году выиграл приз «Талант года», который вручается лучшему молодому игроку страны.

Победители

Футболист года

Тренер года

Талант года

Личность года

См. также 
 Футболист года в Чехословакии
 Золотой мяч (Чехия)

Ссылки 
 Футболист года в Чехии на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футбол в Чехии
Футбольные награды